Штайна:

 Штайна — коммуна в Германии, в земле Саксония.
 Штайна — река в Германии, протекает по земле Баден-Вюртемберг
 (707) Штайна — астероид главного пояса, который был открыт 22 декабря 1910 года.